Mascara (film), een Nederlandse film uit 1987
mascara (make-up), specifieke oogwimper make-up
Mascara (popgroep), een Nederlandse popgroep
Mascara (provincie), een provincie van Algerije
Mascara (stad), de hoofdstad van de provincie